Líbano puede referirse a:

 República Libanesa, estado de la costa mediterránea de Oriente Próximo;
 Cordillera del Líbano, cadena montañosa en Líbano;
 Monte Líbano, división administrativa de Líbano;
 Líbano, localidad de la Argentina;
 Estación Líbano, estación ferroviaria en Líbano, Argentina;
 Líbano, municipio en el departamento de Tolima, en Colombia;
 Líbano de Arrieta, anteiglesia, capital del municipio de Arrieta en Vizcaya, España;
 Protestas del Líbano en 2011, revuelta popular de la Primavera árabe.

Líbano, barrio del municipio de Montevista en la provincia de Valle de Compostela.